Фудбалска репрезентација Марока () национални је фудбалски тим који представља Мароко на међународним такмичењима и под контролом је Фудбалског савеза Марока. Шест пута су учествовали на Светском првенству, 1970, 1986, 1994, 1998,2018 и 2022. године, а освојили су и Афрички куп нација 1976. године у Етиопији.

Резултати репрезентације

Светска првенства

Афрички куп нација

Састав репрезентације 

Састав тима за Светско првенство 2018.

Подаци ажурирани 26. јуна 2018, након утакмице са Шпанијом:

Референце

Спољашње везе 

 
 Мароко на FIFA.com 

Мароко
Фудбал у Мароку
Репрезентације Марока